Geels är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antoon Geels (född 1946), svensk professor i religionsvetenskap
 Ruud Geels (född 1948), nederländsk fotbollsspelare

Nederländska efternamn